Grodzisko kan verwijzen naar een van de volgende Poolse locaties:

 Grodzisko (district Gołdap) - Ermland-Mazurië
 Grodzisko (district Pisz) - Ermland-Mazurië
 Grodzisko (district Gostyń) - Groot Polen
 Grodzisko (district Leszno) - Groot-Polen
 Grodzisko (district Pleszew) - Groot-Polen
 Grodzisko (Klein-Polen)
 Grodzisko (district Łęczyca) - Łódź
 Grodzisko (district Łódź Oost) - in Łódź
 Grodzisko (district Radomsko) - Łódź
 Grodzisko (Mazovië)
 Grodzisko (district Kędzierzyn-Koźle) - Opole
 Grodzisko (district Olesno) - Opole
 Grodzisko (district Strzelce) - Opole
 Grodzisko (Podlachië)
 Grodzisko (district Człuchów) - Pommeren)
 Grodzisko (district Kartuzy) - Pommeren
 Grodzisko (Silezië)
 Grodzisko (Subkarpaten)
 Grodzisko (Święty Krzyż)
 Grodzisko Dolne (plaats) - Subkarpaten
 Grodzisko Dolne (gemeente) - Subkarpaten
 Grodzisko Górne - Subkarpaten
 Grodzisko Nowe - Subkarpaten
 Station Grodzisko